Dans l'histoire du Canada, il y a eu deux crises de la conscription:

La Crise de la conscription (1917), lors de la Première Guerre mondiale.
La Crise de la conscription (1944), lors de la Seconde Guerre mondiale.